Густаво Тофано (; 22 декабря 1844, Неаполь — 30 июня 1899, там же) — итальянский ,  и .

Учился игре на фортепиано в Пизе и Турине, в Болонье у Стефано Голинелли, завершив своё образование в Неаполе под руководством Джузеппе Лилло (фортепиано) и Джузеппе Стаффа (композиция).

В 1872 г. сменил своего наставника Голинелли на посту профессора фортепиано Болонского филармонического лицея, в 1881 г. член совета директоров лицея. В 1883—1895 гг. участник Болонского трио вместе с Франческо Серато и Федерико Сарти. Автор многочисленных фортепианных пьес, оперы, ряда кантат.

Среди учеников Тофано, в частности, такие значительные музыканты, как Бруно Муджеллини и Луиджи Кьяффарелли.

Примечания 

Академические музыканты Италии